La competizione dello slalom speciale maschile di sci alpino ai VI Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 19 febbraio 1952 a Rødkleiva presso Oslo.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale maschile